Gudum Sogn henviser til flere artikler:
 Gudum Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune og i Slagelse Provsti
 Gudum Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Østre Provsti
 Gudum Sogn (Lemvig Kommune) – et sogn i Lemvig Kommune og i Lemvig Provsti